Grote Toren (Gorinchem), een kerktoren in Gorinchem
Grote Toren (Breda), de kerktoren van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda
 Grote Toren of Verloren Kosttoren van de stadsmuren van Leuven